Матанса (деревня)
 Матанса (обычай)